Guntín, municipi de la província de Lugo.
 Guntín, parròquia del municipi d'Os Blancos, a la província d'Ourense.
 Guntín, parròquia del municipi de Bóveda, a la província de Lugo.
 Guntín de Pallares, parròquia del municipi de Guntín, a la província de Lugo.
 Guntín, parròquia del municipi de Monforte de Lemos, a la província de Lugo.